100 может означать:
 100 — натуральное число между 99 и 101.
 100 год до н. э.
 100 год — невисокосный год григорианского календаря.
 Сотня (административная единица) — историческая административная единица в Англии и некоторых регионах США, — подразделение графства или штата.
 «100», или «Сотня» () — телесериал (США)
 «100» или «100ТВ» — телеканал.

См. также